Hannighofer ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Hannighofer (1908–1945 vermisst), deutscher Schriftsteller
 Hans Peter Hannighofer (* 1997), deutscher Bobfahrer